Лапаротомия, или чревосечение — хирургическое вмешательство, представляющее собой разрезание тела в области живота (разрез брюшной стенки для получения полного или частичного доступа к органам брюшной полости и таза).

В зависимости от места разреза лапаротомия даёт доступ к таким органам, как:
 Нижние части пищеварительного тракта;
 Печень, селезёнка, поджелудочная железа;

 Мочевой пузырь;
 Женские репродуктивные органы;
 Почки, аорта, лимфатические узлы, брюшная полость.

Некоторые виды лапаротомии:
 Разрез Мак-Бурнея — правый нижний косой разрез, применяемый при аппендэктомии.
  — нижний поперечный разрез.
  — надлобковая косметическая лапаротомия с нижним переменным поперечным разрезом, часто применяется при кесаревом сечении.
  — нижний поперечный разрез с доступом в 
  — для ревизии органов.

См. также 

 Лапароскопия
 Лапароцентез
 Абомазотомия
 Тораколапаротомия
 Белая линия живота

Примечания

Литература 
 
  ()
  ()
 
 
 
 

Оперативные вмешательства